Nuit(s) de Chine peut faire référence à : 
 une chanson française : Nuits de Chine (1922, paroles de Ernest Dumont, musique de Ferdinand-Louis Bénech, du duo Bénech et Dumont)) ;
 un film japonais d'Osamu Fushimizu, sorti en 1940 : Nuits de Chine ;
 un film de Catherine Corsini, sorti en 1986 : Nuit de Chine ;
 un téléfilm de Woody Allen : Nuits de Chine (titre original : Don't Drink the Water).